Le terme Provancher peut se référer à:

Personnalités

Léon Provancher (1820-1892), prêtre et naturaliste québécois.

Toponymes

La réserve écologique Léon-Provancher, aire protégée à Bécancour sur la rive nord du lac Saint-Paul.
La réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher, aire protégée située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent à Neuville.
Le lac Provancher, plan d’eau situé à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Le ruisseau Provancher, tributaire de la rivière Mégiscane, à La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Autres
La Société Provancher d'histoire naturelle du Canada, organisme à but non lucratif voué à la conservation de la nature dont les réalisations reposent sur l'action bénévole.